Medaeus är ett släkte av kräftdjur. Medaeus ingår i familjen Xanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Medaeus